

Toponyme

 Mook, village néerlandais ;
 Mook en Middelaar, commune néerlandaise, dont fait partie le village de Mook.

Patronyme

 Hubertus van Mook (1894-1965), gouverneur colonial d'origine néerlandaise ;
 Robby Mook (né en 1979), manager de campagne électorale américain.

Divers
 Un mook est un type de publication périodique, à mi-chemin entre le magazine et le livre.